Begovo Brdo je lahko:
 Begovo Brdo Žumberačko (Hrvaška)
 Begovo Brdo, Cetingrad
 Begovo Brdo, Srbija

Glej tudi 

 Brdo (razločitev)
 Pašino brdo